Oratorio di Nostra Signora Assunta a Campo Ligure
 Oratorio di Nostra Signora Assunta a Portofino
 Oratorio di Nostra Signora Assunta a Rossiglione
 Oratorio di Nostra Signora Assunta (Varazze) a Varazze

Pagine correlate 
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Oratorio dell'Assunta
 Oratorio di Santa Maria Assunta